

Trajet 601 : Niort - La Rochelle 

 France
 Niort E05
 La Rochelle E03, E602

Trajet 602 : La Rochelle - Saintes 

 France
 La Rochelle E03, E601
 Saintes E603

Trajet 603 : Saintes - Limoges 

 France
 Saintes E602
 Angoulême E606
 Limoges E09

Trajet 604 : Tours - Vierzon 

 France
 Tours E05, E60, E502
 Vierzon E11

Trajet 606 : Angoulême - Bordeaux 

 France
 Angoulème E603
 Bordeaux E05, E70, E72

Menu : route européenne

601
Transport routier en Nouvelle-Aquitaine
Transport routier en Centre-Val de Loire